Damoiseau steht für:

 Damoiseau (Mondkrater), benannt nach Marie-Charles-Théodore Damoiseau
 Destillerie Damoiseau, eine Rumbrennerei in Guadeloupe
 Damoiseau, französisch für Schildknappe

Damoiseau ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Charles-Théodore Damoiseau (1768–1846), französischer Militär und Astronom